Naldo ist der Künstlername folgender Personen:
 Naldo (Fußballspieler, 1976) (Ednaldo Mendes da Conceição; * 1976), ehemaliger brasilianischer Fußballspieler und heutiger Hallenfußballspieler
 Naldo (Ronaldo Aparecido Rodrigues; * 1982), brasilianisch-deutscher Fußballspieler
 Naldo (Fußballspieler, 1988) (Edinaldo Gomes Pereira; * 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Naldo (Fußballspieler, 1990) (Marinaldo dos Santos Oliveira; * 1990), brasilianischer Fußballspieler

naldo steht als Abkürzung für:
 Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau, Baden-Württemberg

Abkürzung